Пол Ральф Эрлих (; род. 29 мая 1932 года, Филадельфия, штат Пенсильвания) — американский . Доктор (1957), профессор Стэнфордского университета, где работает с 1959 года, член Национальной АН США (1985) и Американского философского общества (1990), иностранный член Лондонского королевского общества (2012). 

По образованию энтомолог, специализирующийся на чешуекрылых; в соавторстве с ботаником Питером Рейвеном предложил модель их коэволюции с цветковыми растениями, пользующуюся большой популярностью в научных кругах. Также является известным экологом и демографом. Наиболее известен своими предостережениями в отношении рисков популяционного роста и ограниченных ресурсов. Эрлих получил наибольшую известность после публикации в 1968 году книги «Популяционная бомба» (). С тех пор большинство из его предсказаний в точности не оправдались; в частности, популяционный рост замедлился и появились новые технологии производства продовольствия; однако стали реальностью – о том, что выбросы парниковых газов приведут к таянию ледников, и о том, что человечество вытеснит дикую природу. Тем не менее, Эрлих придерживается своего основного тезиса о том, что популяция людей слишком велика и является прямой угрозой выживанию как человечества, так и окружающей среды планеты.

В 2011 году, после того как население Земли превысило 7 миллиардов человек, Эрлих отметил, что следующие два миллиарда нанесут больший урон среде, поскольку нам приходится использовать методы добычи ресурсов, которые приносят всё больший вред.

Биография 
Окончил Пенсильванский университет (бакалавр зоологии, 1953) В 1957 году получил докторскую степень в Канзасском университете (его руководителем был известный апиолог Чарлз Миченер). С 1959 года в штате Стэнфорда, в 1966 году стал профессором биологии, президент . Подписал «Предупреждение человечеству» (1992). Член Американской академия искусств и наук (1982) и Американской ассоциация содействия развитию науки (1978). Соучредитель Всемирного культурного совета. Автор получившей признание книги Ecoscience.

Пари Эрлиха с Саймоном 
Экономист  утверждал, что перенаселение само по себе не является проблемой, и человечество сможет адаптироваться к изменяющимся условиям. Саймон считал, что в долгосрочной перспективе человеческая креативность будет постоянно улучшать уровень жизни, и в сущности ресурсы Земли безграничны («сырьё всегда дешевле труда»). Эрлих назвал Саймона лидером экономистов «карго-культа времен космической эры», считающих, что новые ресурсы будут появляться магическим образом, и утвердил свою позицию, что популяционный рост истощает запасы еды, чистой воды и минералов.
Этот спор привел к  в 1980 году. Эрлих утверждал, что в течение десятилетия цены на выбранный им набор металлов увеличатся, но в итоге проиграл это пари Саймону, так как благодаря научно-техническому прогрессу им появились альтернативы:
 искусственный корунд почти заменил карбид вольфрама в металлообработке;
 электропроводку стали делать не только из относительно дорогой меди, но и из более дешёвого алюминия, а появление волоконно-оптической связи уменьшило потребление меди в телекоммуникациях;
 расход олова на лужение (например, консервных банок) снизился благодаря новым лаковым покрытиям;
 спрос на никель и хром снизился из-за прогресса в технологиях упрочнения металлов и появлению новых сплавов.
Позднее экономисты показали, что в большинстве десятилетних периодов последнего столетия Эрлих выиграл бы это пари.

Награды и отличия 

 John Muir Award, 
 Золотая медаль, Всемирный фонд дикой природы
 Стипендия Мак-Артура
 Service Award,  (1987, в числе первых удостоенных)
 Премия Крафорда (1990)
  (1993)
 Volvo Environmental Prize (1993, совместно с Джоном Холдреном)
 Sasakawa Environment Prize ООН (1994)
  (1995)
 Премия Тайлера (1998)
 Премия Хейнекена (1998)
 Премия «Голубая планета» (1999)
 (Анти)премия Цыплёнка Цыпы (2001)
 Eminent Ecologist Award, Американское экологическое общество (2001)
 Distinguished Scientist Award,  (2001)
  (2009)
 BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award (2013)
 Удостоен почётных степеней.

Примечания

Ссылки 
 Paul Ehrlich
 Paul Ehrlich: 'Collapse of civilisation is a near certainty within decades' (2018)

Экологи США
Энтомологи США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Профессора Стэнфордского университета‎
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Стипендиаты Мак-Артура
Лауреаты премии Крафорда
Удостоенные ECI Prize
Удостоенные Volvo Environment Prize
Лауреаты премии Тайлера
Лауреаты премии Хейнекена
Лауреаты премии «Голубая планета»
Лауреаты премии Рамона Маргалефа по экологии
Удостоенные BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
Лауреаты Премии выдающемуся экологу